BNP Paribas Open 2019 — мужской парный разряд - Ежегодный мужской парный турнир среди теннисистов профессионалов из серии ATP Мастерс 1000. Пройдёт с 4 марта по 17 марта 2019 года на кортах в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). В основной сетке турнира приняли участие 32 дуэта, из них 8 сеянных. 2 пары спортсменов получили уайлд-кард.

Общая информация 
Победителями прошлого турнира в 2018 году стали Джон Изнер  и Джек Сок  .

Чемпионы 2019

Посев 

1 Рейтинг учтён на 4 Марта 2019 года.

Теннисисты, приглашённые по уайлд-кард 
  Люка Пуй /  Стэн Вавринка
  Маккензи Макдональд /  Райли Опелка

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 

Портал:Теннис

BNP Paribas Open 2019